Ґо (гра) — настільна гра в країнах Східної Азії;
 Ґо (об'єм) — одиниця об'єму в Японії;
 Ґо (річка) — річка в Японії;
 Ґо — титул японського Імператора Хіґасіяма;
 Го — вірменська літера;

Особи 

 Го Анрі — французький ресторанний критик, журналіст, письменник, один із засновників; впливового французького путівника «Го-Мійо». Автор терміну «nouvelle cuisine» (нова кухня)
 Го Гон - 30-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Го Можо — китайський письменник, поет, драматург, історик, громадський діяч
 Ґо Сейґен — китайський гравець у го, один із насильніших гравців 20 століття
 Го Сян — давньокитайский філософ